Иванюков — русская фамилия.

 Иванюков, Демид Васильевич (1907—1975) — Герой Социалистического Труда.
 Иванюков, Иван Иванович (1844—1912) — экономист.
 Иванюков, Михаил Васильевич (1895—1980) — Герой Социалистического Труда.